Toponímia:
 Arteaga (municipi de Coahuila), municipi a l'estat mexicà de Coahuila de Zaragoza
 Artegaga o Artea, municipi de Biscaia, a la comarca d'Arratia-Nerbion
 Arteaga (població de Coahuila), població a l'estat de Coahuila; Mèxic 
 Gautegiz-Arteaga, municipi de Biscaia a la riba dreta de la ria de Mundaka o Urdaibai, a la comarca de Busturialdea-Urdaibai  
 Biografies:
 Ángel Arteaga de la Guía (Campo de Criptana, Ciudad Real, 1928 – Madrid, 1984), músic espanyol
 Joaquina Arteaga, soprano i actriu espanyola del segle XVIII
 Ignacio de Arteaga y Bazán (Aracena, Huelva, 1731 – 1783), oficial de l'Armada Espanyola
 Iñigo Arteaga Nieto (Añorga, Sant Sebastià, 1972), futbolista basc que ocupava la posició de porter
 Íñigo de Arteaga y Falguera (Madrid, 1905 – Marbella, 1997), militar i noble espanyol, duc d'El Infantado, gran d'Espanya i capità general de la II Regió Militar i de les Illes Balears
 José María Arteaga Magallanes (Ciutat de Mèxic, 1827 - Uruapan, Michoacán, 1865), militar mexicà
 Josep Maria d'Arteaga i Pereira (Barcelona, 1846 - 1913), pianista, musicògraf i compositor
 Rosalía Arteaga Serrano (Cuenca, Equador, 1956), activista social, escriptora i política que exercí com a presidenta de l'Equador l'any 1997